Ashraf Sekkaki (1983 -), un criminel belge ;
 Nicolas Sekkaki (1966-), un ingénieur et homme d'affaires français.